Dornburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Dornburg-Camburg – stad i Saale-Holzland-Kreis i förbundslandet Thüringen 2008–
 Dornburg, Dornburg-Camburg – ort, tidigare kommmun, Dornburg, Dornburg-Camburg, Thüringen, 
 Dornburg, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Dornburg, Gommern – ort, Sachsen-Anhalt,